Берндт Ивар Аминов (; 8 октября 1843, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское — 28 февраля 1926, Выборг, Финляндия) — финский архитектор.

Биография 
Родился 8 октября 1843 года в Гельсингфорсе, в Великом княжестве Финляндском.

Получил образование в кадетском корпусе во Фридрихсгаме (1856—1860), затем учился в технической гимназии в Гельсингфорсе (1860—1866) и изучал живопись в Стокгольме в Академии изящных искусств (1866—1867). С 1887 по 1914 год занимал должность губернского архитектора Выборгской губернии. Был автором множества церквей на Карельском перешейке.

См. также 
Церковь в Уусикиркко (Поляны)

Архитекторы Финляндии
Архитекторы неоготики
Архитекторы эклектики
Выборгские губернские архитекторы